Transversal significa aquello que cruza, corta o atraviesa. Puede también referirse a:

 Transversal, en matemáticas;
Transversalismo, corriente ideológica;
 Eje transversal, en mecánica;
 Estudio transversal, en epidemiología;
 Plano transverso, en anatomía.

Enlaces externos